Arcadia se poate referi la:

 Arcadia, o regiune a Greciei în Peloponez
 Arcadia, New South Wales, o suburbie în Sydney, Australia.
 Arcadia Hospital, un spital privat din Iași